Ванга може да се отнася за:

 Ванга (1911 – 1996) – българска пророчица
 Ванга – древно царство в Бенгал
 Ванга – божество в митологията на ганда, Уганда
 Вангови (Vangidae) – семейство птици